Владимир Фукс:
 Фукс, Владимир Карлович (1874—1931) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Фукс, Владимир Яковлевич (1847 — после 1917) — русский юрист, судебный деятель, сенатор, действительный тайный советник, брат В. Я. и Э. Я. Фуксов.